Иван Фёдорович Морозов  (3 июля 1930 — 4 февраля 2014) — советский военный моряк-подводник, участник самого дальнего в истории ВМФ подводного перехода. Герой Советского Союза (23.05.1966). Капитан 1-го ранга (28.06.1971)

Биография 
Родился 3 июля 1930 года в деревне Савёлово Кимрского района Калининской (ныне Тверской) области в семье рабочего.

В 1931 году семья Морозовых переехала в Ленинград. В первый год Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде умерли отец и сестра И. Ф. Морозова. В 1942 году он вместе с матерью был эвакуирован в Савёлово. В 1943—1946 годах Иван учился в 39-й железнодорожной школе на станции Савёлово, затем семья вернулась в Ленинград. В 1950 году окончил среднюю школу в Ленинграде.

В ВМФ СССР с 1950 года. Поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, но в 1954 году был переведён в открывшееся в 1952 году Высшее военно-морское инженерное училище подводного плавания в Севастополе, которое окончил в 1956 году. Член КПСС с 1956 года.

С мая 1956 года И. Ф. Морозов проходил службу на подводной лодке «Б-76» Северного флота: командир моторной группы электромеханической боевой части, с декабря 1957 — командир электромеханической боевой части (БЧ-5). В августе—октябре 1957 года участвовал в 75-суточном походе ПЛ в Атлантический океан (один из первых в СССР), в апреле 1959 года участвовал в первом в Военно-Морском флоте СССР многодневном подлёдном плавании в районе Северного Ледовитого океана.

После окончания в 1961 году курсов переподготовки офицеров ВМФ в городе Обнинске проходил службу командиром БЧ-5 на атомных подводных лодках «К-50» (с января 1961) и на «К-133» (с января 1962) Северного флота.

С 28 июля по 16 сентября 1963 года участвовал в первом автономном походе атомохода в экваториальной Атлантике. 17 августа на подводной лодке произошла авария парогенератора. Благодаря умелым и грамотным действиям командира БЧ-5 И. Ф. Морозова авария была ликвидирована. За проявленное мужество и высочайший профессионализм Морозов был награждён орденом Ленина.

В 1965 году И. Ф. Морозов окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ и в сентябре этого года назначен заместителем начальника электромеханической службы по спецустановкам соединения подводных лодок Северного флота.

В 1966 году участвовал в первом в мире переходе атомных подводных лодок без всплытия в надводное положение с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки проливом Дрейка. И. Ф. Морозов шёл на подводной лодке «К-133» под командованием капитана 2-го ранга Столярова Л. Н. «К-133» прошла 20045,6 морские мили, из них в подводном положении 19899,6 морские мили.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года за успешное выполнение специального задания и проявленные при этом мужество и отвагу инженер-капитану 2-го ранга Морозову Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11254).

В августе 1968 года направлен в академию. В 1971 году окончил кораблестроительный факультет Военно-морской академии и в июне этого года назначен главным инженером — заместителем начальника Технического управления дважды Краснознамённого Балтийского флота. С декабря 1978 по октябрь 1980 года — военный советник флагманского инженера-механика — заместителя командующего Военно-Морским Флотом Народной Республики Анголы по эксплуатации и судоремонту. С апреля 1981 — заместитель старшего военного представителя, с марта 1987 — начальник группы — испытатель Военного представительства Министерства обороны СССР в Ленинграде.

С июля 1989 года в запасе. До июля 1997 года работал в том же Военном представительстве в качестве гражданского специалиста. Ветеран боевых действий, ветеран подразделений особого риска.

Проживал в Санкт-Петербурге, являлся членом президиума Объединённого совета ветеранов-подводников ВМФ, член Совета ветеранов дивизии подводных лодок Северного флота, секретарь Президиума совета Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9 мая 1995 года участвовал в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве, в составе полка Ленинградского фронта.

4 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге Иван Фёдорович скоропостижно скончался.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Мужества (1998).
 Два ордена Ленина (1964, 1966).
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (1975).
 Медали.

Память 

 В Санкт-Петербурге его именем названа школа №236 Фрунзенского района (на ул. Пражской, дом 7, корпус 4).

Литература 
 
 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. 4-е изд., испр. и доп. — М., 1988. — С. 10.
 Варганов Ю. В. и др. Военно-морская академия на службе Отечеству. — Можайск, 2001. — С. 238.
 Военно-морская академия. 2-е изд., испр. и доп. — Л., 1991. — С. 316.
 Полухина Т. В., Белова И. А., Власюк С. В. и др. Военные моряки — герои подводных глубин (1938—2005). — М.—Кронштадт: Кучково поле, Морская газета, 2006. — С. 203—205.
 Герасименко Д. Я. и др. Славен героями Северный флот. 2-е изд., доп. — Мурманск, 1982. — С. 200-201.
 Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. Кн. 2. 3-е изд., доп. и перераб. — М., 1984. — С. 370—373.
 Словарь биографический морской. — СПб., 2000. — С. 267.

Примечания

Ссылки 
 
 Встреча детей с Героем Советского Союза И. Ф. Морозовым в малоохтинском доме трудолюбия. Уроки мужества с «АиФ — Петербург» (ВИДЕО).
 Морозов И. Ф. на сайте Ленинградского объединения ветеранов.
 Герои земли Тверской.
 Петербургский парадный портрет. Морозов И. Ф. (pdf) (фото).

Мореплаватели СССР
Подводники СССР
Военные инженеры
Члены КПСС
Выпускники Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на Смоленском православном кладбище